Big Stone Lake (Dakota Południowa) – częściowo chronione jezioro na granicy między Dakotą Południową a Minnesotą
 Big Stone Lake (Wisconsin) – jezioro w stanie Wisconsin